Giani es un apellido de origen italiano que puede referirse a :

 Andrea Giani (1970-), exjugador profesional y entrenador de voleibol italiano.
 Arcangelo Giani (1553-1623), noble y religioso itlaiano.
 Domenico Giani (1962-), policía italiano. fue el inspector general de la Cuerpo de Gendarmería de la Ciudad del Vaticano.
 Felice Giani (1750-1823), pintor y decorador de interiores italiano. 
 Justo Giani (1999-), futbolista argentino.